Indoor TV (досл. телевидение внутри помещения) — целенаправленное размещение информационных сообщений и материалов на видеоэкранах, расположенных внутри помещений в общественных местах. Также его иногда называют indoor video.

Русскоязычные термины: локальное телевидение, интерактивное телевидение. Общеупотребительного термина на русском языке пока нет в силу отсутствия российских производителей на рынке, новизны этих систем в России и их относительно недавнего использования.

Сети Indoor TV основываются на аудиовизуальной технологии с возможностью обновления информации онлайн и трансляции видеоматериалов. Транслируемый контент ориентирован на целевую аудиторию: такие системы используются в первую очередь для оперативного обеспечения людей сведениями, нужными им в конкретном месте и конкретное время.

Предпосылки и области применения Indoor TV 

Indoor TV применяется для множества различных задач, в том числе:

 Публичное информирование — новости, погода, курсы валют, гороскоп и т. д.;
 Локальное информирование — схема помещения, электронные указатели, информация об учреждении и т. д.;
 Внутреннее информирование — внутрикорпоративные новости, проведение видеоконференций, трансляция новостей и приказов, специфическая информация в учреждениях здравоохранения, образования и т. д.;
 Реклама — воздействие на покупателя в сфере продаж товара, осведомление покупателей о новинках и промоакциях;
 Повышение качества времени ожидания — развлекательные программы, познавательные передачи и т. д.;
 Система обратной связи — информационные киоски, динамическая навигация и т. д.;
 Управление работой — «электронная очередь».

Построение систем Indoor TV

Оборудование 

Система Indoor TV строится на «четырех китах»: управляющем компьютере, плеере, коммутаторах и средствах доставки, отображающих устройствах (мониторах).

Управляющий компьютер 
С помощью программного обеспечения, устанавливаемого на компьютер, обрабатываются видео, графические, flash, HTML файлы и создается контент, предназначенный для трансляции. Программное обеспечение позволяет получать отчеты о работе, формировать расписание выхода роликов в эфир, расписание автоматического обновления, задавать режим отображения рекламной и развлекательной информации по определенным зонам экрана.

Сетевой плеер 
Плеер предназначен для хранения и передачи информации, созданной с помощью программного обеспечения. Использование плеера главным образом вызвано соображениями экономичности и надежности: он позволяет уменьшить затраты на построение и использование сети Indoor TV, поскольку работает под бесплатной ОС LINUX, потребляет не более 5 Вт электроэнергии (стандартный ПК потребляет около 100 Вт) и не требует постоянной работы управляющего компьютера. Плеер имеет возможность обновления материалов через сеть LAN.

Коммутаторы и средства доставки 
Коммутаторы обеспечивают распределение видеосигналов по каналам связи, а системы доставки позволяют, используя физические носители (кабели, эфир, и т.п.), доставить контент от источника к устройству отображения.

Отображающие устройства 
Сеть Indoor TV может содержать несколько сотен мониторов. Обычно тип экрана (ЖК или плазма) подбирается исходя из преследуемых целей и поставленных задач.

Стандарты 

Комитет :en:POPAI по Indoor TV выпустил стандарт по форматам экранов.

Размещение Indoor TV в России 

В России системы Indoor TV нашли применение в рекламе, на транспортных узлах и в сферах предоставления услуг. Электронными системами вещания оборудованы рестораны, аэропорты, вокзалы, отделения Почты России, ВУЗы и т. п. Рекламные экраны размещены в аэропортах, торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах, супермаркетах и т.п.

Примечания

См. также 
 Digital Signage
 ЖК-дисплей
 Плазменная панель
 Видеостена
 :en:Digital Signage Product Comparison

Ссылки 
 Международная ассоциация Digital Signage
 Облачная система управления Digital Signage. Самые маленькие Digital Signage плееры.
 Термины Digital Signage

Внутренняя реклама